Mambila peut désigner : 
une langue parlée au Cameroun et au Nigeria, le mambila
un peuple vivant au Cameroun et au Nigeria, les Mambila
un plateau, le plateau de Mambila